Fors distrikt kan syfta på:

Fors distrikt, Jämtland
Fors distrikt, Västergötland

Se även
Fors församling
Fors socken